Another World (álbum) - do guitarrista Brian May
Another World (jogo eletrônico) - conhecido no Brasil como Out of This World
Another World (série de televisão) - de 1964 - 1999
Another World: Somerset - série de televisão de 1976

Desambiguação